Lahham ist der Familienname folgender Personen:

 Maroun Lahham (* 1948), jordanischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Erzbischof
 Muhammad Dschihad al-Lahham (* 1954), syrischer Parlamentssprecher

Siehe auch:
 Laham